El Brull kan syfta på följande platser:

Spanien 

 El Brull (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 El Brull (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar